Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung bezeichnet folgende Institute:

 RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen
 Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle e. V. (IWH) 
 Ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.